Ел Манзаниљал има више значења:

 Ел Манзаниљал (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манзаниљал (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манзаниљал, Колонија Енрике Рамирез (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику